Jonathan Edwards (1703–1758) amerikai teológus
 Jonathan Edwards (1966) olimpiai és világbajnok brit hármasugró
 Jonathan Edwards (1972) amerikai szánkós, olimpikon